Sopia Kwacabaia (ur. 18 lipca 1988 w Tbilisi) – gruzińska tenisistka, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji.

W przeciągu swojej kariery wygrała dziesięć singlowych oraz dziewiętnaście deblowych turniejów rangi ITF. Najwyżej w rankingu WTA była sklasyfikowana na 362. miejscu w singlu (13 lutego 2012) oraz na 257. miejscu w deblu (20 grudnia 2010).

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Gruzińskie tenisistki
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Tbilisi